Treinta y Tres – città uruguaiana
Treinta y Tres – dipartimento uruguaiano